George Herbert, 5. hrabia Carnarvon – angielski arystokrata i egiptolog amator
 George Herbert, 8. hrabia Carnarvon
 George Herbert – poeta epoki baroku
 George Herbert (1892–1982) – brytyjski polityk